Rue du Vertbois peut désigner :
 Rue du Vertbois à Liège
 Rue du Vertbois à Paris